Берсі ():

 Берсі — район Парижу, в якому знаходяться:
 Палац спорту Берсі.
 Будівля міністерства фінансів, часто звана "Берсі".
 Міст Берсі.
 Вокзал Берсі.
 Станція метро Берсі.
 Комерційний центр «Село Берсі» (Bercy Village)
 Порт-де-Берсі — виїзд на швидкісне шосе А4.
 Бульвар Берсі.
 Вулиця "Берсі".
 Берсі () — штучний острів на озері Доменіль.

Див також 
 Берсі (соус) — соус французької кухні.
 Масло берсі — кулінарний напівфабрикат французької кухні.